Cet article relate le parcours de l’équipe de Tchéquie de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

La Tchéquie s'est qualifiée pour l'Euro 2012 en terminant  de son groupe derrière l'Espagne.

Elle se trouve dans le Groupe A face à la Pologne, la Grèce et la Russie.

Effectif

Qualifications

Groupe I 

|}

Matchs de barrage

Matchs de préparation

Euro - phase finale

Premier tour - Groupe A

Classement 

|}

Russie - Tchéquie

Grèce - Tchéquie

Tchéquie - Pologne

Quart de finale

Tchéquie - Portugal

Références 

Tchéquie
Sport en Tchéquie en 2012